Chenango, mot qui signifie "chardon des bœufs" dans la langue Oneida, peut faire référence à :
 comté de Chenango, un comté de l'État de New York,
 Chenango, une ville du comté de Broome dans l'État de New York,
 Chenango (rivière), un affluent du fleuve Susquehanna dans l'État de New York,
 Chenango Forks, une communauté dans le comté de Broome dans l'État de New York,
 Canal Chenango, un ancien canal de l'État de New York,
 , le nom de deux bateaux de l'US Navy, nommés d'après la rivière du même nom.